Владисла́в Скворцо́в:
 Скворцов, Владислав Васильевич (1965—2014) — мэр Петропавловска-Камчатского.
 Скворцов, Владислав Иринархович (1879—1959) — русский фармаколог, профессор. Примечания